Рекорди України з естафетного бігу 4×400 метрів в приміщенні визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних  українськими жіночими легкоатлетичними квартетами на біговій доріжці критих арен, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики в приміщенні – 4×100 метрів (жінки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики в приміщенні – 4×400 метрів (жінки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетикив приміщенні – 4×400 метрів (жінки)

Примітки

Джерела 

 

Жінки приміщення